

Histoire 
 Les Mèdes sont un peuple de l'Iran ancien, voisin des Perses ;
 Guerre de Babylone et des Mèdes contre l'Assyrie
 Médus, roi des Mèdes est un opéra du compositeur français baroque François Bouvard.

Toponyme 

 Mede est une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie ;
 La Mède ou Vallon des Paillasses est un cours d'eau français du Vaucluse
 La Mède, faubourg de la commune de Châteauneuf-les-Martigues.

Divers 
Raffinerie de La Mède, ancien nom de la Raffinerie de Provence, située dans le faubourg de la Mède de Châteauneuf-les-Martigues.

Patronyme 

 Petra Mede (1970-), humoriste et une animatrice de télévision suédoise.